Ґо́лдап (, , ) — курортне місто в північно-східній Польщі.
Адміністративний центр Ґолдапського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства.

Демографія 
Демографічна структура станом на 31 березня 2011 року:

Відомі люди 
 Йоганнес Тіле — німецький іхтіолог

Примітки 

 

Міста Вармінсько-Мазурського воєводства